Antipater is de naam van:
 Antipater, generaal van Alexander de grote
 Antipater II van Macedonië, kleinzoon van de hierboven vermelde Antipater, zoon van Kassander.
 Antipater, de vader van Herodes de Grote
 Antipater (zoon van Herodes), zoon van Herodes de Grote
 Antipater van Tarsus
 Antipater van Cyrene
 Antipater van Sidon